Пого́ст:
 Погост — административно-территориальная единица в допетровской Руси.
 Погост — небольшой населённый пункт в Российской империи с церковью, кладбищем и одним или несколькими домами, в которых жил священнослужитель со своей семьёй и причт.
 Погост — сельское кладбище.

Топоним

Белоруссия 
 Погост — водохранилище в Пинском районе Брестской области;
 Погост — деревня, Долгопольский сельсовет Городокского района Витебской области;
 Погост — деревня, Задровьевский сельсовет Оршанского района Витебской области;
 Погост — деревня, Озеранский сельсовет Житковичского района Гомельской области;
 Погост — агрогородок, Погостский сельсовет Березинского района Минской области;
 Погост — деревня, Долгиновский сельсовет Вилейского района Минской области;
 Погост — деревня в Солигорском районе Минской области;
 Погост — деревня, Калатичский сельсовет Глусского района Могилёвской области.

Россия 
 Погост — деревня в Каргопольском районе Архангельской области (Ошевенское сельское поселение);
 Погост — деревня в Каргопольском районе Архангельской области (Павловское сельское поселение);
 Погост — деревня в Каргопольском районе Архангельской области (Ухотское сельское поселение);
 Погост — деревня в Мошинском сельском поселении Няндомского района, находится возле населённого пункта Курниково.
 Погост — деревня в Мошинском сельском поселении Няндомского района, находится возле населённого пункта Анташиха.
 Погост — деревня в Плесецком районе Архангельской области (Кенозерское сельское поселение);
 Погост — деревня в Плесецком районе Архангельской области (Ундозерское сельское поселение);
 Погост — деревня в Плесецком районе Архангельской области (Федовское сельское поселение);
 Погост — деревня в Холмогорском районе Архангельской области (Емецкое сельское поселение);
 Погост — деревня в Зачачьевском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области, находится возле населённого пункта Бызовы.
 Погост — деревня в Зачачьевском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области, находится возле населённого пункта Часовня.
 Погост — деревня в Матигорском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Погост — деревня в Ракульском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Погост — деревня в Селецком сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Погост — деревня в Хаврогорском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области, находится возле населённого пункта Ерзовка.
 Погост — деревня в Хаврогорском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области, находится возле населённого пункта Борок.
 Погост — деревня в Холмогорском сельском поселении Холмогорского района Архангельской области.
 Погост — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Погост — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Погост — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Погост — село в Фурмановском районе Ивановской области.
 Погост — деревня в Медвежьегорском районе Карелии;
 Погост — деревня в Пудожском районе Карелии;
 Погост — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области;
 Погост — деревня в Холмском районе Новгородской области;
 Погост — село в Касимовском районе Рязанской области.
 Погост — посёлок в Вельском районе Архангельской области.
 Погост — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Погост — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Погост — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Погост — деревня в Переславском районе Ярославской области.

Украина 
 Заречное — до 1946 года Погост, Погост Заречный, посёлок городского типа.

См. также 
 Андомский Погост — село в Вытегорском районе Вологодской области.
 Андреевский погост — бывший населённый пункт Покровского уезда Владимирской губернии.
 Архангельский Погост (Архангельский Погост на Утроке) — бывший населённый пункт (ныне урочище) в Киржачском районе Владимирской области.
 Бадожский Погост — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Брусноволовский Погост — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Верхнекокшеньгский Погост — село в Тарногском районе Вологодской области.
 Верховский Погост — село в Тарногском районе Вологодской области.
 «Гибельный погост» () — французский анонимный рыцарский роман в стихах, обычно датируемый серединой XIII века. Примыкает к циклу романов о короле Артуре.
 Голенково-Погост — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Демьяновский Погост — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Дмитриевский Погост — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области России.
 Дмитровский Погост — село в Шатурском муниципальном районе Московской области.
 Ежезерский Погост — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Жаровский Погост — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Заонежские погосты — название исторической области на северо-востоке Новгородского уезда в XV—XVIII вв.
 Илезский Погост — село в Тарногском районе Вологодской области.
 Ильинский Погост
 Кижский погост — архитектурный ансамбль в составе Государственного историко-архитектурного музея «Кижи», расположенный на острове Кижи Онежского озера.
 Кирьяжский погост (Куркиёкский погост) — погост вокруг торгового городка Кирьяж, Корельского уезда Водской пятины.
 Кондушский Погост — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Кочеварский Погост — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Курвошский Погост — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Лопские погосты («Дикая Лопь») — древнерусское название исторической области, расположенной на севере Карельской земли.
 Маныловский Погост — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Михайлов Погост
 Никольский Погост
 Нименский погост — приходской центр (погост) вблизи деревни Андреевская Андреевской волости Каргопольского уезда Олонецкой губернии.
 Новый Погост — деревня в Витебской области Белоруссии.
 Погост Вознесенье — деревня в Гороховецком районе Владимирской области России.
 Погост Воскресенье — село в Вологодском районе Вологодской области.
 Погост Дмитриевский — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Погост Еленга — село в Вологодском районе Вологодской области.
 Погост Ильинский
 Погост Лука — село в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Погост Наволочный — деревня в Каргопольском районе Архангельской области России.
 Погост Никольский — село в Харовском районе Вологодской области.
 Погост Оночесть — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Погост Рождество — село в Вологодском районе Вологодской области.
 Погост Сенно — один из древних русских погостов, находящийся на территории деревни Сенно в Новоизборской волости Печорского района Псковской области.
 Погост Спас-железный посох — исчезнувший населённый пункт Петушинского района Владимирской области.
 Погост Трифон — село в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Погостье
 Погост-2 — деревня в Солигорском районе Минской области, в составе Чижевичского сельсовета.
 Погост-Быково — село в Суздальском районе Владимирской области России.
 Погост-Загородский — деревня в Загородском сельском совете Пинского района Брестской области.
 Погост-Саблё — деревня в Батецком муниципальном районе Новгородской области.
 Поцкий Погост — село в Тарногском районе Вологодской области.
 Ромашевский Погост — село в Тарногском районе Вологодской области.
 Свято-Ильинский Водлозерский погост — мужской монастырь Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, расположенный на острове Малый Колгостров на Водлозере на территории Водлозерского национального парка.
 Саминский Погост — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Спасский Погост — село в Тарногском районе Вологодской области.
 Старинский Погост — бывшее село в Судогодском районе Владимирской области.
 Старый Погост
 Татищев Погост — село в Ростовском районе Ярославской области России.
 Тудозерский Погост — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Ундозерский Погост — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Успенский Погост — деревня в Вязниковском районе Владимирской области России.
 Цивозерский Погост — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Шебеньгский Погост — село в Тарногском районе Вологодской области.
 Якимовский Погост — не существующий в настоящее время населённый пункт в Угличском районе Ярославской области.